Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 65e régiment d'infanterie

 65e régiment d'artillerie
 65e régiment d'infanterie
 65e régiment d'infanterie territoriale

 65e régiment de tirailleurs marocains

Homonymie d'unités militaires